Медовий місяць — перша пора подружнього життя після весілля.

 «Медовий місяць» — радянський художній фільм 1956 року знятий на студії «Ленфільм».
 «Медовий місяць» — американська кінокомедія 2005 року.
 «Медовий місяць» — двадцять друга серія першого сезону американського телесеріалу «Доктор Хаус», прем'єра якої відбулася 2005 року.
 «Медовий місяць» — сербсько-албанська мелодрама 2009 року.
 «Медовий місяць» — американська стрічка 2018 року.